Юсти () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Юсти, Иоганн Генрих Готлиб (1717—1771) — немецкий экономист, минералог, профессор.
 Юсти, Карл (1832—1912) — немецкий философ, историк искусства, писатель.
 Юсти, Карл Вильгельм (1767—1846) — немецкий богослов, профессор, писатель, архидиакон.
 Юсти, Людвиг (1876—1957) — немецкий искусствовед и музейный работник
 Юсти, Фердинанд (1837—1907) — немецкий лингвист и востоковед, отец Людвига Юсти.